„Треска в джунглата“ () е американска романтична драма от 1991 г., написана, продуцирана и режисирана от Спайк Лий. Във филма участват Уесли Снайпс, Анабела Шиора, Спайк Лий, Ози Дейвис, Руби Дий, Самюъл Джаксън, Лонет Маккий, Джон Туртуро, Франк Винсент, Хали Бери (в нейния филмов дебют), Тим Робинс, Брад Дуриф, Куин Латифа, Майкъл Империоли и Антъни Куин.

Актьорски състав

Източници

Външни препратки 
 
 

Филми от 1991 година
Филми на „Юнивърсъл Студиос“
Американски драми
Американски романтични филми